В теории динамических систем, Аксиома А — предложенное Стивом Смейлом условие на динамическую систему: Неблуждающее множество гиперболично, а периодические точки в нём плотны. Объединение этого условия с т. н. «сильным условием трансверсальности» является необходимым и достаточным условием для структурной устойчивости системы.

Ссылки 

Динамические системы